El término Pissis puede referirse a:

Monte Pissis, un volcán en Argentina;
Pedro José Amadeo Pissis, un geólogo y geógrafo francés.